Anne-Marie Jaccottet (né en 1931), peintre suisse ;
 Christiane Jaccottet (1937-1999), claveciniste suisse ;
 Claude Jaccottet (1915-2000), architecte suisse ;
 Georges Jaccottet (1881-1918), écrivain et journaliste suisse ;
 Georges Jaccottet (1909-2001), personnalité politique suisse ;
 Henri Jaccottet (1808-1883), industriel français, originaire de Suisse ;
 Henri Jaccottet (1881-1957), pasteur et homme politique suisse ;
 Philippe Jaccottet (1925-2021), écrivain, poète, critique littéraire et traducteur suisse.